Березовка () — село,
Новоукраинский сельский совет,
Бильмакский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2322785402. Население по переписи 2001 года составляло 43 человека.

Географическое положение 
Село Березовка находится на расстоянии в 0,5 км от села Терновое (Пологовский район) и в 3,5 км от села Гоголевка.

История 
 1803 год — дата основания как село Вильно.
 В 1965 году переименовано в село Березовка.

Примечания